Der Federation Cup 1971 (ab 1995 Fed Cup) war die 9. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 26. bis 29. Dezember 1970 im Royal King's Park Tennis Club in Perth, Australien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und dem Vereinigten Königreich gegenüber, das Australien mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Australien – Vereinigtes Königreich

Trostrunde 
Datum: 27. bis 29. Dezember 1970
Austragungsort: Royal King's Park Tennis Club, Perth, Australien
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1971

Einzelnachweise 

1971
Tennisturnier 1971
Tennisturnier in Perth